Alverja, o Arveja, ambas palabras son correctas según la RAE puede referirse a:
 el nombre común de la planta Pisum sativum
 el nombre común de la planta Vicia articulata
 el nombre común de la planta Vicia cracca
 el nombre común de la planta Vicia ervilia
 el nombre común de la planta Vicia hirsuta
 el nombre común de la planta Vicia lutea
 el nombre común de la planta Vicia sativa
 el nombre común de la planta Vicia sepium